Зборовець Василь Степанович (1889—1944) — український просвітянин та мовознавець.
 Зборовець Іполит Васильович (* 1939) — професор, доктор мистецтвознавства, професор.

 Зборовець — село в Польщі, у гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства.